Henry Zaga – attore brasiliano
 Saga (Žaga) – insediamento della Slovenia
 Zaga – videogioco del 1984
 Zaga – serie televisiva turca 1998-2005
 Zaga – genere di insetti della famiglia Trichogrammatidae